Снігова — печерна система на Західному Кавказі, Абхазія.
 Снігова печера — укриття, сховок, зроблені зі снігу.